Kasten steht für:
 Kasten (Behälter)
 Kasten (Einheit), ein altes Volumenmaß für Kalk und Kohle
 Kasten (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kasten (Gerätturnen), Turngerät
 Kasten (Schriftsatz), rechteckige Umrandung von Text
 Wagenkasten, Aufbau eines Eisenbahnfahrzeugs oder früher einer Kutsche oder eines Pferdewagen
 Kasten, als Grundwort (und auch eigenständig) in Zusammensetzungen wie Fruchtkasten usw. früher häufige Bezeichnung für einen Bodenspeicher
 Fruchtkasten (Stuttgart)
 Kastenamt, Behörde zur Verwaltung des Einkommens eines Landesherren
 Getränkekasten, eine Vorrichtung zum Transportieren mehrerer Getränkeflaschen, siehe Getränkekiste
 Kasten, regionale Bezeichnung für Kiste
 Kasten, regionale Bezeichnung für Schrank

Kasten ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Kasten bei Böheimkirchen, Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Ortsteile:
 in Bayern:
 Kasten (Burgkirchen an der Alz), Weiler der Gemeinde Burgkirchen an der Alz im Landkreis Altötting
 Kasten (Falkenberg), Dorf der Gemeinde Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn
 Kasten (Neuried), Forsthaus in der Gemeinde Neuried im Landkreis München
 Kasten (Osterhofen), Einöde der Stadt Osterhofen im Landkreis Deggendorf
 Kasten (Soyen), Weiler der Gemeinde Soyen im Landkreis Rosenheim
 Kasten (Unterreit), Einöde der Gemeinde Unterreit im Landkreis Mühldorf am Inn
 in Österreich:
 Kasten (Gemeinde Aurach), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kasten (Gemeinde Lunz), Ortsteil von Markt Lunz am See im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kasten (Gemeinde St. Peter), Katastralgemeinde und Ortschaft von Markt St. Peter am Wimberg im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kasten (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kasten (Gemeinde Vichtenstein), Ortschaft der Gemeinde Vichtenstein im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kasten (Gemeinde Wundschuh), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Berge:
 Hoher Kasten (Appenzeller Alpen), 1795 m, Gipfel der Appenzeller Alpen in den Westalpen
 Hoher Kasten (Glocknergruppe), 3189 m, Gipfel der Glocknergruppe in den Hohen Tauern
 Wilder Kasten, 2542 m, Gipfel der Peischelgruppe in den Allgäuer Alpen

Waldgebiet:
 Forst Kasten oder Heiliggeistwald, Wald bei München, Bayern

Siehe auch:

 Casten
 Kaste
 Kastner